Dodel steht für:

 Dodel (Familie), deutsche Kaufmannsfamilie

Dodel ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Dodel-Port (1843–1908), Schweizer Botaniker
 Franz Dodel (* 1949), Schweizer Schriftsteller
 Friedrich Wilhelm Dodel (1861–1933), deutscher Unternehmer, Pelzhändler und Verbandsfunktionär
 Karl Abraham Dodel (vor 1710–1770), deutscher Baumeister und Architekt